Alexander Murray, 1. baron Murray of Elibank
 Alexander Murray (6. hrabia Dunmore)
 Alexander Murray (8. hrabia Dunmore)
 Alexander Murray (1755–1821), komodor
 Alexander Murray (1816–1884), komodor